Анатолий Иванович Ольков () — советский хоккеист, футболист и тренер, мастер спорта СССР международного класса.

Биография 
Родился 7 февраля 1931 года в Нижнем Тагиле.

Воспитанник нижнетагильской детско-юношеской спортивной школы. За челябинский «Дзержинец» в сезоне 1950/51 дебютировал в чемпионате СССР по хоккею с шайбой. За челябинскую команду провёл 10 сезонов (около 229 матчей, забросил 99 шайб и отдал 1 голевую передачу). Сыграл 3 матча за сборную СССР. Победитель всемирных зимних университетских игр 1957 года. С 1967 по 1974 — играющий тренер клуба «Строитель» из Темиртау.

Играл в футбол. В 1954 году был в составе ОДО Свердловск. В 1955 играл за «Авангард» Челябинск. В 1956 — в составе команды КФК «Динамо» Челябинск.

Умер 2 октября 2008 года. Похоронен на Митрофановском кладбище в Челябинске (квартал 1).

Примечания

Ссылки 
 Челябинский хоккей. Ольков Анатолий Иванович 

Хоккеисты СССР
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК СКА Свердловск
Игроки ХК «Челмет»
Игроки ХК «Восход»
Игроки ХК «Строитель» Темиртау
Футболисты СССР
Игроки ФК «Авангард» Челябинск
Спортсмены нескольких видов спорта
Похороненные на Митрофановском кладбище (Челябинск)‎